Daniel Lloyd (autocoureur), een Brits autocoureur
 Daniel Lloyd (wielrenner), een Brits wielrenner